Jesse Owens
Tim Owens
15608 Owens
Tim "Ripper" Owens
Florence Owens Thompson

Desambiguação